Ihlau ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Ihlau (1909–1995), deutscher Komponist und Musiker
 Olaf Ihlau (* 1942), deutscher Autor

Ihlau ist der Name folgender Orte:
 Ihlau, Wüstung bei Wettin

Siehe auch:
 Ilau